Brenda Joyce (née en 1963), auteur américaine.
 Brenda Joyce (1917-2009), actrice américaine.